La Coppa del Re 2005  è la 69ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2004-2005
Supercoppa spagnola 2004

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Saragozza